

Geografia 
 Anhalt, territorio tedesco
 Libero Stato di Anhalt, Land del Deutschen Reiches (1918-1945)
 Anhalt (Contea di Comal, Texas)
 Anhalt (Contea di Lee, Texas)

Persone 
 Edward Anhalt (1914-2000), scrittore statunitense
 István Anhalt (1919-2012), compositore ungherese

Altro 
 Casato di Anhalt, casato tedesco

Pagine correlate 
 Anholt